36-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 100 километров состоялась 19 октября 1969 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Херман Ван Спрингел.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1969 на FirstCycling
 
 
  

1969 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1969 году
Октябрь 1969 года